Любо́тинська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Люботин Харківської області.

 Люботинська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Люботинська вулиця — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Люботинська вулиця — вулиця в місті Макіївка Донецької області.

Вулиці